Семён Фёдорович Коро́ль (15.09.1915 — ?) — комбайнёр МТС имени Кирова Отрадненского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда (27.02.1951).

Биография 
Родился 15 сентября 1915 года в селе Котовка Волчанского уезда Харьковской губернии, ныне Волчанского района Харьковской области Украины в семье крестьянина. Украинец.

В 1937 году был призван в Красную армию для прохождения военной службы, участвовал в боевых действиях в Монголии на реке Халхин-Гол против японских захватчиков.

Участник Великой Отечественной войны. Служил краснофлотцем в 29 АБ ВВС ЧФ, пропал без вести с 11-15 августа 1941 года. С марта 1944 года — младший сержант командир отделения 278-го Ревдинского стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии, был дважды ранен.

После демобилизации С. Ф. Король жил на Кубани в селе Благодарном Отрадненского района (Краснодарский край). После окончания курсов механизаторов работал комбайнёром в местной машинно-тракторной станции (МТС) имени Кирова. В уборочную страду 1950 года он намолотил комбайном «Сталинец-6» с убранной площади за 25 рабочих дней 8321,7 центнера зерновых культур.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1951 года за достижение высоких показателей на уборке и обмолоте зерновых и масличных культур в 1950 году Королю Семёну Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот.

В последующие годы С. Ф. Король продолжал демонстрировать высокие показатели при уборке урожая, а после реорганизации МТС с 1958 года работал комбайнёром в местном колхозе «Красное знамя».

Сведений о дальнейшей судьбе нет.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» № 5813 (27.02.1951);
 Орден Ленина № 144526 (27.02.1951)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени (13.06.1952)
 Орден Славы III степени (16.03.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За трудовую доблесть» (02.06.1950)

Память 

В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Персональные пенсионеры союзного значения
Младшие сержанты (СССР)
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края
Пехотинцы Великой Отечественной войны